Харальстад () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (1937—2008) — норвежская политическая деятельница.
 Харальстад, Хьетиль-Видар (более известен как Фрост; род. 1973) — барабанщик блэк-метал-групп Satyricon и 1349.